Biografies:
Luci Decidi Saxa, governador de Síria
 Decidi Saxa, qüestor a Síria, germà de Luci Decidi Saxa.
Quint Voconi Saxa, tribú de la plebs
 Mitologia:
Saxa (mitologia), gegant de la mitologia escandinava